Bi — интернациональное обозначение:
 для химического элемента Висмут
 для критерия подобия число Био